A Digerati (estilizado DIGEЯATI) foi uma editora localizada em São Paulo, responsável pela publicação de revistas de variados segmentos no Brasil e na Espanha. Seus ramos de atuação eram tecnologia, informática e games. Entre as publicações, estão revistas licenciadas e produzidas no Brasil incluindo ou não um CD com conteúdo extra de brinde.

Principais títulos 

 PS3W
 X360
 Mac+
 Windows Vista - A Revista Oficial
 Photoshop Creative
 Geek

Editoras extintas do Brasil
Empresas de São Paulo (cidade)